UTC+7 er betegnelsen for den tidszone hvor klokken er 7 timer foran UTC.

UTC+7 bruges som standardtid (vinter på den nordlige halvkugle) 
 Den vestlige del af Mongoliet inkl. Khovd

UTC+7 bruges året rundt

Asien 

 Dele af Rusland (Kemerovo oblast, Krasnojarsk kraj, Republikken Khakasija, Republikken Tyva, Altaj kraj, Republikken Altaj, Tomsk oblast, Novosibirsk oblast) hvor tiden kaldes Krasnojarsk tid eller MSK+4 da tidszonen er 4 timer foran Moskva tid
 Vietnam
 Cambodja
 Laos
 Thailand
 Den vestlige del af Indonesien (øerne Java og Sumatra og provinserne Centralkalimantan og Vestkalimantan på Borneo)
 Christmas Island (hører under Australien)

Antarktis 
 Nogle baser på Antarktis

Tidszoner